Change (Changed, Changes, Changing) — изменение

Альбомы 
 Change (альбом) — пятый студийный альбом поп-группы Sugababes, вышедший в 2007 году.
 Changed — восьмой студийный альбом кантри-группы Rascal Flatts, вышедший в 2012 году.
 Change (The Alarm album), 1989
 Change (Vanessa Amorosi album), 2002
 Change!, Black Swans
 Change (The Dismemberment Plan album), 2001
 Change (Every Little Thing album), 2010
 Change (Andrew Hill album), 2007
 Change (Richie Kotzen album), 2003
 Change (Pink Cream 69 album), 1995
 Change (Sons of the Desert album), 2000
 Change (Ray Wilson album), 2003
 Change (Chick Corea album), 1999
 Change (Derrick Hoh album), 2010
 Change (Jason Chan album), 2008
 Change, Bakithi Kumalo
 Changes, разные альбомы с таким названием «Changes»

Песни 
 «Change» (Daniel Merriweather song), 2009
 «Change» (Every Little Thing song), 2010
 «Change» (Hotel FM song), 2011
 «Change», песня 2000 Deftones
 «Change» (Killing Joke song), 1980
 «Change» (Kimberley Locke song), 2007
 «Change» (Lisa Stansfield song), 1991
 «Change» (Miwa song), 2012
 «Change» (Sugababes song), 2007
 Change (песня Тейлор Свифт), 2008
 Change (песня Tears for Fears), 1983
 «Change» (Hyuna song), 2010
 «Change» (Miho Fukuhara song)
 «Change» песня Oingo Boingo с альбома Boingo (1994)
 «Change» песня Blind Melon с альбома Blind Melon (1992)
 «Change» песня Crazy Town с альбома Darkhorse (2002)
 «Change» песня Axium с альбома Matter of Time (2002)
 «Change» (2005) песня Tracy Chapman с альбома Where You Live
 «Change» (2008) песня Tess Gaerthé
 «Change (1936—1973)» песня Bobby Darin, из фильма Beyond the Sea 2004 года
 «Change» песня Fishbone on the album Truth and Soul
 «Change» песня John Waite
 «Change» песня T-Pain from the album Thr33 Ringz
 «Change» песня Carrie Underwood
 «Change» песня Keri Hilson
 «Change» песня Sparks
 «Change» песня Churchill
 «Change» песняThe Lightning Seeds с их альбома Jollification 1994 года
 «Change», песня Staind с Break the Cycle
 «Changed» (song), песня Rascal Flatts
 «Changes», песня «Changes»
 «Changing» (song), песня Sigma при участии Paloma Faith
 «Change», песня японской певицы Мивы 2010 года
 «Change», песня южнокорейской певицы Хёны 2010 года

Музыкальные группы 
 Change, итальяно-американская пос-диско группа, активная в 1980-х
 Change (также изввестные как Clockwork and Jimmy and the Soulblazers), американская R&B-группа, активнвя в 1970-х
 Changes, американская фолк-группа
 The Changes, американская рок-группа

См. также 
 Change.org